Ravnište je lahko:
 Ravnište, Brus (Srbija)
 Ravnište, Kučevo (Srbija)